Fotaq "Foto" Strakosha (Memaliaj, 29 de março de 1965) é um ex-futebolista e treinador de futebol albanês que atuava como goleiro.

Carreira
Revelado no Minatori Tepelenë, clube de sua cidade natal, Strakosha defenderia ainda o Dinamo Tirana entre 1988 e 1990.

Em 1991, ao assinar com o PAS Giannina, o goleiro seguiria o restante de sua carreira no futebol grego, passando ainda por Ethnikos Pireu, Olympiacos, Panionios, Ionikos, Kallithea, Ethnikos Asteras e Proodeftiki, com razoável destaque.

Strakosha faria mais cinco partidas em sua segunda passagem pelo Panionios na temporada 2004-05, antes de deixar os gramados aos quarenta anos de idade. Seu filho, Thomas (nascido em 19 de março de 1995), decidiu seguir a mesma trajetória profissional, iniciando a carreira no mesmo Panionios onde seu pai defendera, e atualmente é quarto goleiro da Lazio.

Desde 2011, é técnico da Seleção Albanesa de Futebol Sub-19. Anteriormente, havia trabalhado como treinador de goleiros no Olympiacos e no APOEL (Chipre).

Seleção
Com a camisa da Seleção Albanesa de Futebol, Strakosha disputou 73 partidas entre 1990 e 2005, sendo o quinto atleta com mais partidas disputadas pela equipe.

Títulos

Com o Dinamo Tirana 
 Campeonato de Albânia : 1989/90
 Taça de Albânia : 1989, 1990

Com o Olympiacos 
 Campeonato Grego : 1996/97

Com o Panionios 
 Taça da Grécia : 1998

Ligações externas
 

Naturais de Tepelenë
Futebolistas da Albânia
Jogadores da Seleção Albanesa de Futebol
Treinadores de futebol da Albânia
Futebolistas do FK Dinamo Tirana
Futebolistas do PAS Giannina FC
Futebolistas do Ethnikos FC
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do FC Panionios GSS
Futebolistas do Ionikos FC
Futebolistas do Kallithea FC
Futebolistas do Ethnikos Asteras FC
Futebolistas do Proodeftiki FC
Treinadores da Seleção Albanesa de Futebol Sub-19